Lucy – prawie kompletny szkielet istoty żeńskiej z gatunku Australopithecus afarensis
 Lucy – stanowisko archeologiczne w Nowym Meksyku
 Lucy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska
 Lucy – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Lotaryngia, w departamencie Mozela
 Lucy – film z 2003 roku w reżyserii Glenna Jordana
 Lucy – film z 2014 roku w reżyserii Luca Bessona
 Lucy – imię jakie George Harrison nadał unikalnej czerwonej gitarze
 Lucy – singel Stankiewicz
 Lucy – sonda kosmiczna NASA